Александр Фёдорович Берг (24 января 1803 — 2 марта 1884) — камергер (1845), действительный статский советник (10.12.1854), генеральный консул в Неаполе (1858—1860) и Лондоне (с 1861), владелец имения Кортенгоф. Брат Ф. Ф. Берга.

Родился в Дерпте. Происходил из остзейского рода Бергов.

В 1821 году окончил с серебряной медалью Благородный пансион при Царскосельском лицее. В службу вступил 5 февраля 1824 года. В 1829 году состоял секретарём при посольстве графа А. Ф. Орлова.

Был награждён многими орденами: Св. Станислава 1-й (1863) и 2-й ст., Св. Анны 1-й (1866) и 2-й ст., Св. Владимира 2-й (1874) и 3-й ст.; среди иностранных орденов: турецкий орден Нишан-Ифтигар (1841), Саксен-Альтенбургский орден Эрнестинского дома командора 2-го класса (1848), датский орден Данеброг (1851), королевский прусский орден Святого Иоанна (1852), греческий орден Спасителя 2-й степени.

Умер в Лондоне 2 марта 1884 года.

Примечания 

Дипломаты по алфавиту
Дипломаты Российской империи
Консулы России в Лондоне
Камергеры (почётное звание Российской империи)
Выпускники Лицейского благородного пансиона
Александр